Эрнест Ли Хадсон (; ) — американский актёр.

Биография 
Эрнест Ли Хадсон родился 17 декабря 1945 года в городе Бентон-Харбор, штат Мичиган, США. Своего отца он не знал, а мать, Мэгги Дональд, умерла от туберкулёза, когда Эрни было два месяца, поэтому будущего актёра воспитывала бабушка со стороны матери Аррана Дональд. Хадсон окончил государственный университет Уэйна, а позднее — Йельскую школу драмы; затем поступил в докторантуру Миннесотского университета, но не завершил обучение.

За свою карьеру Эрни снялся в более чем 220 фильмах и сериалах. Известность ему принесла роль Уинстона Зеддмора в фильмах Охотники за привидениями и «Охотники за привидениями 2». Хадсон прослушивался на роль того же персонажа в мультсериал «Настоящие охотники за привидениями», однако роль в итоге получил Арсенио Холл.

Личная жизнь 

С 1963 по 1982 год был женат на Дженни Мур, с которой воспитывал двух сыновей — Эрни и Рахмана. С 25 мая 1985 года женат на Линде Кингсберг, с которой воспитывает ещё двух сыновей — Эндрю и Росса.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Эрни Хадсона

Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Университета Уэйна
Выпускники Йельской школы драмы